

Patronyme 

 Jean Vern, dit « Vern », dessinateur de bandes dessinées et musicien de jazz français.
 Jules Vern (1892-1956), professeur et écrivain français. 
 Vern Cotter
 Vern Schuppan
 Vern Mikkelsen

Toponymes

Cours d'eau 

 Vern (rivière)

Communes 

 Vern-d'Anjou (Maine-et-Loire)
 Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)

Voir aussi